Ḩoseynābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Ḩoseynābād-e Qāsem, ort, Khorasan, 
 Ḩoseynābād (ort i Qom), 
 Ḩoseynābād-e Marrān, ort, Kurdistan, 
 Ḩoseynābād-e Zard Kamar, ort, Kurdistan, 
 Sar Kāzeh, ort, Yazd, 
 Ḩoseynābād (ort i Qazvin, lat 36,00, long 50,49), 
 Kānī Ḩoseyn Bak, ort, Kurdistan, 
 Ḩoseynābād (ort i Hamadan, lat 34,16, long 48,27), 
 Ḩoseynābād-e Shāh Naz̧ar, ort, Qazvin, 
 Ḩoseynābād-e Deh Boneh, ort, Kermanshah, 
 Ḩoseynābād (ort i Qazvin, lat 36,14, long 49,88), 
 Ḩoseynābād-e Do Dāngeh, ort, Qazvin, 
 Ḩoseynābād (ort i Hamadan, lat 34,30, long 48,09), 
 Ḩoseynābād-e Chūlak, ort, Hamadan, 
 Ḩoseynābād-e Posht-e Rūd, ort, Kerman, 
 Ḩoseynābād (ort i Kerman, lat 28,83, long 59,04), 
 Ḩoseynābād (ort i Kerman, lat 28,70, long 59,06), 
 Ḩoseynābād-e ‘Olyā (ort i Kerman), 
 Ḩoseynābād (ort i Kurdistan), 
 Dehestān-e Bālā, ort, Hormozgan, 
 Ḩoseynābād-e Gazband, ort, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar